Molekulska formula -{C18H24Cl2N2O}- se može odnositi na:

 BRL-52537
 LPK-26